Die 68. Rallye Schweden wurde vom 13. bis zum 16. Februar 2020 ausgetragen, es war der zweite von geplanten 15 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2020. Insgesamt standen 19 Wertungsprüfungen (WP) auf Schnee und Eis auf dem Programm. Nach milden Temperaturen sah sich der Veranstalter gezwungen die Rallye auf 171,64 Kilometern mit 11 WP's zu verkürzen. Letztendlich wurden nur neun Wertungsprüfungen gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 13. Februar) 
Die Rallye Schweden startete am Donnerstag traditionell mit einem Shakedown als Trainingseinheit. Gefahren wurden 7,21 Kilometer in Torsby, hier setzte Kalle Rovanperä die schnellste Zeit. Am Abend sollte in Karlstad die erste Wertungsprüfung ausgetragen werden. Diese musste in eine weitere Trainingseinheit umfunktioniert werden wegen Tauwetters, was einen zu weichen Untergrund zur Folge hatte, daher gab es keine Wertung für das Gesamtklassement. Gewonnen hatte den 1,9 Kilometer langen Sprint Jari-Matti Latvala.

2. Tag (Freitag, 14. Februar) 
Am Freitag standen die ersten Wertungsprüfungen (WP) auf dem Programm. Durch die milden Temperaturen wurden nur vier statt sieben WP's im norwegisch—schwedischen Grenzgebiet gefahren. Elfyn Evans gewann die erste Wertungsprüfung des Tages. Den zweiten Abschnitt konnte Ott Tänak für sich entscheiden. Jari-Matti Latvala leistete sich einen Dreher und verlor 40 Sekunden auf die Spitze. Latvala bekam technische Probleme mit seinem privatfinanzierten Toyota Yaris WRC und trat zum abschließenden Sprint in Torsby nicht mehr an. Dort holte sich Ott Tänak den Sieg mit 0,2 Sekunden Vorsprung auf Elfyn Evans. Elfyn Evans gewann die zweite und vierte WP des Tages und übernahm die Spitze im Gesamtklassement vor Kalle Rovanperä.

3. Tag (Samstag, 15. Februar) 
Die ursprünglich geplanten Prüfungen Torntorp, Hagfors und Vargåsen inklusive des berühmten Sprungs Colin´s Crest fielen den milden Temperaturen zum Opfer. Stattdessen wurde der ursprünglich für den Vortag geplante zweite Teil ausgetragen. Elfyn Evans dominierte den Tag und gewann drei von vier Wertungsprüfungen. Lediglich Thierry Neuville konnte den abschließenden Sprint für sich entscheiden. Am Abend führte Evans vor Ott Tänak und Sébastien Ogier, welcher nur 0,5 Sekunden Vorsprung auf Kalle Rovanperä hatte.

4. Tag (Sonntag, 16. Februar) 
Am letzten Renntag fuhr man nur noch die letzte Wertungsprüfung über 21,29 Kilometer als Powerstage. Kalle Rovanperä gewann die WP und sicherte sich den dritten Platz in der Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Sébastien Ogier, der dritter wurde. Thierry Neuville beendete die Powerstage als bester Hyundai-Fahrer auf dem zweiten Platz. In der Gesamtwertung kam Neuville auf den sechsten Rang, während sein Teamkollege Ott Tänak Rang zwei erreichte.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Schweden: https://rallysweden.com/

Einzelnachweise 

Schweden
2020